Die 11. IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 30. August - 31. August in Krefeld, Deutschland statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Niederlande
 Deutschland
 Großbritannien
 Israel

Vorrunde

Vorrundentabelle

Play-Offs 

|

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Weblinks
https://www.iishf.com/tournament/resultticker.php?event=64

Junioren 2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Krefeld